Урвань — топоним.

Населённые пункты 
 Урвань — село в Урванском районе Кабардино-Балкарской Республики.
 Урвань — деревня в Мещовском районе Калужской области.
 Урвань — деревня в Ардатовском районе Нижегородской области.

Другое 
 Урвань (остановочный пункт)
 Урвань (река)